Ellingson ist der Name folgender Personen:

 Evan Ellingson (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Lindsay Ellingson (* 1984), US-amerikanisches Model

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellingson Building, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002055
 Ellingson Farm, in Clifton, Texas, ID-Nr. 83003101
 Ellingson Farm District, in Hillsboro, North Dakota, ID-Nr. 85002343
 Ellingson Warehouse, in Tempe, Arizona, ID-Nr. 85002082